Az M11 jelentheti a következőket:

 M11-es autóút (Magyarország)
 Messier 11, nyílthalmaz a Pajzs csillagképben
 Fiat M11/39, olasz közepes harckocsi
 Shvetsov M–11, Szovjet repülőgépmotor